Мотоцикли Suzuki.

Дорожні
 B-King
 TS50X
 TS125R
 SFV650 Gladius
 GT Series
 T series
 GS Series
 GS500E/F
 GSR600 Клуб Suzuki GSR600
 GSX Series
 GSX-R Series
 RF Series
 GF 250
 GSX-F / Katana Series
 GSF / Bandit Series
 VL 1500 Intruder LC / Boulevard C90
 VZ 800 Marauder / Boulevard M50
 VL 800 Volusia / Boulevard C50
 VX 800
 SV650(S)
 SV1000(S)
 SW-1
 TL1000R
 TL1000S
 RC80
 RC100
 RG150/RGV150
 RG250 Gamma
 RGV250
 RG500
 FXR150
 GSX1100S-SZ, GSX750S-SF & GSX650 Katana
 DL 1000 V-Strom
 DL 650 V-Strom
 Hayabusa
 Boulevard S40
 Boulevard S50
 Boulevard S83
 Boulevard M50
 Boulevard M109R
 Boulevard C109R
 EN 125cc 2a
 LS650 Savage
 VS 400/600/750/800/1400 Intruder
 Cavalcade (85-90)
 GV700/GV1200 Madura (85,86)
 RV 125 Van Van
 FR80 - Скутер
 FX110 - Скутер
 AN Burgman Series - Скутери
 Katana AY50 - Скутер
 TU250
 GN Series
 GZ125 Marauder
 GZ250 Marauder
 GR650 Tempter
 Satria
 Raider 150
 Crosscage
 Sixteen - Скутери

Мотокрос / Off Road  
 RM Series
 RM-Z Series
 DR Series
 DR-Z Series
 TRAIL 100cc TC100
 TRAIL 120 B105P
 TS series
 TC series
 Suzuki PE series

Концепти/Прототипи
Stratosphere
GSR400
Skywave Type-S
Boulevard M109R
Address V50G
GSX-R/4
Biplane
Nuda
G-Strider

Suzuki
Списки статей для координації робіт